Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009 — 83-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лос-Анджелесе, США, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Турнир также является вторым в сезоне соревнованием мужской части US Open Series. Оба лидера серии перед турниром участвуют в турнире.

В 2009 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Хуан Мартин дель Потро
 Парный разряд —  Рохан Бопанна и  Эрик Буторак

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса

 Мировой Тур ATP 2009

 ATP 250
 US Open Series 2009

 Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 

 

США
Теннис
Июль 2009 года
Август 2009 года
2009
Лос-Анджелес